

Torino I
Collegio elettorale di Torino I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino I – collegio elettorale del Regno d'Italia

Torino II
Collegio elettorale di Torino II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino II – collegio elettorale del Regno d'Italia

Torino III
Collegio elettorale di Torino III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino III – collegio elettorale del Regno d'Italia

Torino IV
Collegio elettorale di Torino IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino IV – collegio elettorale del Regno d'Italia

Torino V
Collegio elettorale di Torino V – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino V – collegio elettorale del Regno d'Italia

Torino 1
Collegio elettorale di Torino 1 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 1 – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Torino 2
Collegio elettorale di Torino 2 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 2 – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Torino 3
Collegio elettorale di Torino 3 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 3 – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Torino 4
Collegio elettorale di Torino 4 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 4 – collegio elettorale del Senato della Repubblica

Altri
Collegio elettorale di Torino – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Torino VI – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino VII – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Torino 5 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 6 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 7 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 8 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Torino Dora Oltre Stura Collina – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Torino FIAT Aeritalia Ferriere – collegio elettorale del Senato della Repubblica